El duque Federico Guillermo III de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (4 de noviembre de 1723 - 6 de mayo de 1757) fue un hijo del duque Federico Guillermo II y de su esposa, Úrsula Ana de Dohna-Schlobitten. Sucedió a su padre como duque de Beck en 1749.

Federico Guillermo recibió la Orden del Águila Roja. Sirvió como coronel en el Ejército prusiano y fue comandante del regimiento de fusileros N.º 46 (Wurtemberg). Durante la Guerra de los Siete Años, cayó en la Batalla de Praga en 1757. No tenía esposa ni hijos; fue sucedido como duque de Beck por su tío Carlos Luis.

Ancestros

Referencias 
 Gottlob Friedrich Krebel, M. Gottlieb Schumanns genealogisches Hand-Buch, p.272, Digitalizado

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck del siglo XVIII
Personas de la Guerra de los Siete Años
Fallecidos por heridas de combate
Militares de Prusia
Galardonados con la Orden del Águila Roja (grado desconocido)